Rege steht für:
 Rege Motorenteile, ein Zulieferer der Automobilindustrie 
 Sushila Kapadia (* 1932, geborene Sushila Rege), indische Badmintonspielerin

ReGe steht für:
 ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft

RegE steht für:
 Regierungsentwurf, siehe Gesetzentwurf

Rége steht für:
 Rége, ein französisches Flächenmaß für Weinland

Rège ist der Familienname folgender Personen:
 Harry von Rège (1859–1929), deutscher General